Gartung ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Gartung, deutscher Ingenieur und Geotechniker 
 Jürgen Gartung (* 1944), deutscher Architekt 
 Waleri Karlowitsch Gartung (* 1960), russischer Politiker (Gerechtes Russland)